Гумполец (, , в 1939—1945 годах также Gumpolds) — город в районе Пельгржимов, край Высочина, в 23 км на юго-запад от Йиглавы, приблизительно на полпути между Прагой и Брно.

История 
Первое письменное упоминание о селении Гумполец относится к 1178 году.

Статус города получил примерно в 1807 году.

В 2011 году здесь проживало свыше 10 тыс. человек.

Достопримечательности 
 Неоготический костёл Святого Николая
 Синагога
 Еврейское кладбище

Городские части 
 Гумполец
 Брунка
 Гневковице
 Клетечна
 Красонёв
 Льготка
 Петровице
 Плачков
 Розкош
 Светлице
 Светлицки-Двур
 Вилемов

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 

Города края Высочина